La Süper Lig 2015-2016, nota anche come Spor Toto Süper Lig 2015-2016 per ragioni di sponsorizzazione, è stata la 58ª edizione della massima divisione del campionato di calcio turco. La stagione è iniziata il 14 agosto 2015 e si è conclusa il 19 maggio 2016. Il Galatasaray era la squadra campione in carica, avendo vinto il titolo per la ventesima volta nell'edizione precedente. Il campionato è stato vinto dal Beşiktaş.

Stagione

Novità 
Al termine della stagione 2014-2015 le tre ultime classificate Karabükspor, Kayseri Erciyesspor e Balıkesirspor sono state retrocesse in TFF 1. Lig. Al loro posto sono state promosse dalla TFF 1. Lig l'Osmanlıspor, Antalyaspor e Kayserispor.

Formula 
Le 18 squadre si affrontano in un girone all'italiana con gare di andata e ritorno per un totale di 34 giornate.
La squadra campione di Turchia accede alla fase a gironi della UEFA Champions League 2016-2017.
La squadra seconda classificata accede, al terzo turno preliminare della UEFA Champions League 2016-2017.
La terza e la quarta classificata accedono, rispettivamente, al terzo ed al secondo turno preliminare della UEFA Europa League 2016-2017.
Le ultime tre classificate retrocedono in TFF 1. Lig.

Avvenimenti 
Il 2 marzo 2016 la l'organo di controllo finanziario della UEFA ha escluso il Galatasaray dalle competizioni europee a cui si sarebbe potuto qualificare per le stagioni 2016-2017 e 2017-2018.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Turchia e ammessa alla UEFA Champions League 2016-2017
      Ammessa alla UEFA Champions League 2016-2017
      Ammesse alla UEFA Europa League 2016-2017
      Retrocesse in TFF 1. Lig 2016-2017

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti totali realizzate
spareggio

Risultati

Tabellone

Statistiche

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 Beşiktaş campione di Turchia.
 Beşiktaş e Fenerbahçe ammessi alla UEFA Champions League 2016-2017.
 Konyaspor, İstanbul Başakşehir e Osmanlıspor ammessi alla UEFA Europa League 2016-2017.
 Sivasspor, Eskişehirspor e Mersin İdman Yurdu retrocessi in TFF 1. Lig.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
2015-2016